Zastawka:
 w medycynie:
 zastawki – błoniaste fałdy warunkujące kierunek przepływu krwi
 zastawki serca:
 zastawka dwudzielna – zastawka w sercu zapobiegająca cofaniu się krwi z lewej komory do lewego przedsionka
 zastawka trójdzielna – zastawka w sercu zapobiegająca cofaniu się krwi z prawej komory do prawego przedsionka
 zastawka aorty – zastawka w sercu zapobiegająca cofaniu się krwi z aorty do lewej komory
 zastawka pnia płucnego – zastawka w sercu zapobiegająca cofaniu się krwi z tętnicy płucnej do prawej komory
 zastawka zatoki wieńcowej – płatek wsierdzia
 zastawka krętniczo-kątnicza – fałd błony śluzowej jelita
 zastawki cewki tylnej – nadmiernie przerośnięte fałdy błony śluzowej
 zastawka – rodzaj zamknięcia w hydrotechnice i melioracjach

Zobacz też
 Zastawek, Zastawki